IHF har flere betydninger:

 Idrætsforeningen Hasle Fuglebakken – en idrætforening i Århus.
 International Handball Federation – det internationale Håndboldforbund.